Ки́рик ( — глашатай) — имя собственное; распространено в виде фамилий и личных имён.

Имя 
 Кирик Новгородец (1110—не ранее 1156/1158) — средневековый новгородский мыслитель, писатель, диакон и доместик Антониева монастыря в Новгороде.
 Кирик (Кондояннис) (род. 1950) — епископ греческой старостильной Истинно-православной церкви, митрополит Месогейский и Лавреотикийский.
 Кирик и Иулитта (ум. ок. 305) — раннехристианские святые мученики, пострадавшие в гонения императора Диоклетиана.

Фамилия 
 Кирик, Анатолий Филиппович (род. 1938)— советский кинорежиссёр, режиссёр кукольной мультипликации киностудии «Киевнаучфильм».
 Кирик, Иван Васильевич (1911—1943) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).